II. (Kopasz) Károly nyugati frank király és római császár, I. Károly néven „francia” király
 II. (Kövér) Károly keleti frank király és „francia” király, III. Károly néven nyugati frank király és római császár
 II. Károly nápolyi király (1248–1309)
 II. Károly navarrai király (1332–1387)
 II. (Kis) Károly (1354-1386) magyar király, III. Károly néven nápolyi király
 II. Károly (Lajos) parmai herceg (1799–1883) 
 II. Károly román király (1893–1953)
 II. Károly angol király (1630–1685)
 II. Károly spanyol király (1661–1700)
 II. Károly cseh király, III. Károly néven magyar király, VI. Károly néven német-római császár (1685-1740)